Malambo puede referirse a:

Malambo, municipio del departamento del Atlántico, Colombia.
Malambo, danza folclórica argentina.
Malambo, película argentina de 1942.
Malambo, barrio de Lima (Perú)